Isabelle de France est le nom donné à plusieurs princesses françaises issues de différentes branches (capétiens directs et Valois) de la dynastie capétienne :
 Isabelle de France (1225-1270), bienheureuse, fille du roi de France Louis VIII le Lion et sœur de Saint Louis, fondatrice du monastère des religieuses clarisses de Longchamp ; 
 Isabelle de France (1242-1271), fille du roi de France Louis IX dit saint Louis ; épouse en 1255 le roi de Navarre Thibaud II le Jeune ;
 Isabelle de France (1295-1358), fille du roi de France Philippe IV le Bel et de Jeanne de Navarre ; épouse en 1308 le roi d'Angleterre Édouard II.
 Isabelle de France (1312-1348),  fille du roi de France Philippe V le Long et de Jeanne de Bourgogne, épouse en 1323 du dauphin de Viennois Guigues VIII, puis vers 1335 de Jean III, seigneur de Faucogney ;
 Isabelle de France ou Isabelle de Valois (1348-1372), fille du roi de France Jean II le Bon, épouse en 1360 Jean-Galéas  Visconti, seigneur, puis duc de Milan. Mère de Valentine Visconti (épouse de Louis d'Orléans) ; 
 Isabelle de France ou Isabelle de Valois (1389-1409), fille du roi de France Charles VI et d'Isabeau de Bavière, épouse en 1396 du roi d'Angleterre Richard II, puis en 1406 du duc Charles d'Orléans ;

C'est également le nom de la fille naturelle de Louis VI (vers 1100 - vers 1175) qui reçoit en dot et douaire les possessions royales du fief de Liancourt-Saint-Pierre en 1114.

Homonymie capétienne